Ауса (Аусса) — река на Севере Италии в провинции Удине.
 Ауса — город округа Латур в центральной части Индии.
 Ауса — населённый пункт муниципалитета Ульсама на севере Испании.  
 Ауса, Бернардито Клеопас — филиппинский прелат и ватиканский дипломат.
 Ауса, Камила Солорзано — победительница конкурса красоты Мисс Вселенная Аргентина 2012.

См. также